Methanocalculus — род архей. Систематика рода на июнь 2017 года не устоялась: его относят либо к неопределённому семейству в пределах порядка Methanomicrobiales, либо к монотипному семейству Methanocalculaceae того же порядка.

Классификация 
На июнь 2017 года в род включают 6 видов:

Примечания 

Methanomicrobiales
Роды архей